Desa Simo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 110,68), 
 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,30), 
 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 111,09), 
 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 111,60), 
 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 111,51), 
 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,00, long 111,43), 
 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 111,93), 

Robotskapade Indonesienförgreningar